Рантасалми:

 Рантасалми — коммуна в провинции Южное Саво Финляндии.
 Рантасалми, Паули (род. 1979) — финский гитарист и композитор, участник финской рок-группы The Rasmus.